Грузи́нская Википе́дия () — раздел Википедии на грузинском языке. Первая статья была написана 25 февраля 2004 года. По состоянию на    в грузинской Википедии содержится  (53-е место по числу статей). Формальный показатель качества — «глубина» — для грузинского раздела Википедии равен 47,807, что является хорошим результатом в группе из 65 разделов с числом статей от 10 до 100 тысяч.
Зарегистрировано  , из них  совершили какое-либо действие за последние 30 дней;   имеют статус администратора. Общее число правок составляет .

История 

Грузинский раздел Википедии был создан в ноябре 2003 года по личной просьбе грузинского эсперантиста , с которой он обратился к американским эсперантистам Чаку Смиту () и Брайону Вибберу (). Абуладзе на тот момент был активен в разделе на эсперанто, где им были созданы сотни статей о терминах точных наук и о географии Кавказа. К грузинскому разделу он вернулся только в феврале 2005 года, когда в разделе было всего 26 статей.

Развитие раздела 
 11 августа 2006 года — 10 000 статей.
 7 июля 2011 года — 50 000 статей.
 7 января 2014 года — 80 000 статей.
 25 февраля 2015 года — 88 888 статей.
 3 марта 2015 года — 90 000 статей.
 13 октября 2015 года — 100 000 статей.

Примечания

Ссылки 

 
 Видеосюжет о грузинском разделе Википедии в программе «PS» телекомпании «Рустави 2»

Грузинский язык
Разделы Википедии
Сайты, появившиеся в 2004 году
Картвельские Википедии
Энциклопедии на грузинском языке